Dauthuille peut désigner :
 André Dauthuille, peintre français, 
 Kathy Dauthuille, femme de lettres française, fille du précédent
 Laurent Dauthuille, boxeur français